Hadrovci est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Hadrovci, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Hadrovci, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Hadrovci, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
 Hadrovci, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.